Мэриел Хэдли Хемингуэй (; род. 22 ноября 1961, Милл-Вэлли, Калифорния, США) — американская актриса и писательница.

Биография 
Мэриел Хемингуэй — внучка знаменитого американского писателя Эрнеста Хемингуэя, совершившего самоубийство за несколько месяцев до её рождения.

Детство провела в основном в городе Кетчум, в штате Айдахо, в доме своего деда по отцу, потом её семья переехала в Нью-Йорк.

Дебютировала в кино в 15 лет вместе со своей сестрой Марго (также впоследствии ставшей актрисой) в фильме «Губная помада» и с тех пор она снялась более чем в 50 картинах. Наибольший успех ей принесла роль Трейси в фильме Вуди Аллена «Манхэттен». За эту роль Мэриел Хэмингуэй была номинирована: в 1979 году на премию BAFTA за лучшую женскую роль второго плана и в 1980 году — на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

В 1992 году Мэриэл Хэмингуэй была номинирована на премию «Золотой глобус» за роль Сидни Гилфорд в сериале «Гражданские войны».

Мэриел Хемингуэй снялась обнажённой для журнала Playboy в апреле 1982 года.

Ей принадлежит также право собственности на духи «Mariel» и «H2O+».

Личная жизнь 
В 1984 году вышла замуж за Стивена Крисмана. Они расстались в 2008 году и развелись в следующем году. У них есть две дочери: модель Дри Хемингуэй (1987) и Лэнгли Фокс (1989).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Семья Хемингуэя